Terni Szent Bálint (?–269?) Terni püspöke, vértanú
 Római Szent Bálint (?-–270?) áldozópap, vértanú, a szerelmesek védőszentje
 Passaui vagy Raetiai Szent Bálint (435?–475) Passau első püspöke